Санта Естела има више значења:

 Санта Естела (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Естела, Позо Дос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Естела (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику